KFA SA – polskie przedsiębiorstwo
 1. KFA Wielkopolska – polski zespół futbolu amerykańskiego
 KFA () – Stowarzyszenie Przyjaźni Koreańskiej